Marie Frederika Františka Hedvika Pruská (15. října 1825 Berlín – 17. května 1889 Zámek Hohenschwangau), rozená pruská princezna, se v roce 1842 provdala za bavorského následníka trůnu Maxmiliána a po jeho boku se o tři roky později stala bavorskou královnou.

Původ 
Marie Frederika byla dcerou pruského prince a generála Viléma a jeho manželky lankraběnky Marie Amálie, jejich sňatek se konala v roce 1804. Mariin otec Fridrich byl nejmladším synem pruského krále Fridricha Viléma II. a jeho druhé manželky Frederiky, a jeho životní dráhou se stala armáda.

Marie měla tři starší sourozence, bratry Vojtěcha (1811–1873), Waldemara (1817–1849) a sestru Alžbětu (1815–1885), sama byla nejmladší.

Život 
10. října 1842 se provdala za bavorského korunního prince Maxmiliána, který se roku 1848 stal bavorským králem, jemuž porodila dva syny Ludvíka a Otu.
10. března 1864 se Marie stala vdovou, přežila nejen svého manžela ale dožila se i neslavného konce svého syna Ludvíka, který zemřel za záhadných okolností ve Štemberském jezeře.

Děti 
 Ludvík II. (1845–1886), bavorský král
 Ota I. (1848–1916), bavorský král

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Hohenzollernové
Pruské princezny
Bavorské princezny
Bavorské královny
Pohřbení v Mnichově
Narození 15. října
Narození v roce 1825
Narození v Berlíně
Úmrtí 17. května
Úmrtí v roce 1889
Ženy